Niederlöhner ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Niederlöhner, deutsche Fußballspielerin
 Leonhard Niederlöhner (1854–1930), deutscher Bürgermeister und Mitglied des Deutschen Reichstags